Финал Кубка Нидерландов по футболу 2006/07 состоялся 6 мая 2007 года на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. «Аякс» обыграл АЗ по пенальти 8:7 (в основное и дополнительное время — ничья 1:1) и стал 17-кратным обладателем Кубка Нидерландов.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2007
Нидерланды
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Матчи ФК АЗ
События 6 мая
Май 2007 года
Спорт в Нидерландах в 2007 году
Спортивные соревнования в Роттердаме